PSC steht für:
 Palestinian Satellite Channel, einen Satellitenkanal der Rundfunkanstalt der Palästinensischen Autonomiebehörde
 Parti Social Chrétien, Vorläufer von Les Engagés, eine zentristische Partei in Wallonien, Belgien
 Partido Social Cristão, eine brasilianische Partei
 Partido Social Cristiano, die christlich-soziale Partei Ecuadors 
 Partille Sport Club, den ältesten Feld- und Hallenhockeyclub Schwedens
 Partit dels Socialistes de Catalunya, die sozialistische Partei Kataloniens
 Passauer-Senioren-Convent, ein bayerischer Korporationsverband
 Pascan Aviation, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Pasco, einen internationalen Flughafen in Pasco/Kennewick im US-Bundesstaat Washington, siehe Tri-Cities Airport (IATA-Flughafencode)
 Paysafecard, ein elektronisches Zahlungsmittel für vorwiegend digitale Güter, das nach dem Prepaid-System funktioniert
 Pimp Squad Click, kurz P$C, eine US-amerikanische Rap-Gruppe
 Pirate Security Conference, eine internationale Konferenz zur Sicherheitspolitik der Piratenparteien
 Pisces, das lateinische Wort für „Fische“ und ein astronomisches Sternbild, siehe Fische (Sternbild)
 PokerStars Championship, eine Pokerturnierserie
 Polar Stratospheric Clouds, englisch für polare Stratosphärenwolken
 Political and Security Committee, englisch für Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee
 Ponts–Sagne–La Chaux-de-Fonds, eine ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Port State Control, englisch für Hafenstaatkontrolle
 Poštovní směrovací číslo (tschechisch für Postleitzahl), siehe Postleitzahl (Tschechien und Slowakei)
 Powerchip Semiconductor, einen taiwanischen Speicherhersteller
 Primär sklerosierende Cholangitis, eine chronische Entzündung der Gallengänge
 Print, Scan und Copy („Drucken, Scannen und Kopieren“), eine Modellreihe von Multifunktionsgeräten der Firma Hewlett-Packard
 Problem Solvers Caucus, eine überparteiliche Arbeitsgruppe im US-Repräsentantenhaus
 Project Scorecard, eine Weiterentwicklung der aus der Unternehmensführung bekannten Balanced Scorecard
 Proton Synchrotron Committee, ein Komitee der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN)
 Public Sector Comparator, einen Wirtschaftlichkeitsvergleich der öffentlichen Hand bei Public-Private-Partnership-Projekten

psc steht für:
 Persische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung